Фёдор Фролович Цветаев  (1798—1859) — известный библиофил и библиоман первой половины XIX века.

Биография 
Мальчиком он поступил в библиотеку Плавильщикова и впоследствии был в ней же библиотекарем, после перехода её в руки А. Ф. Смирдина. С утра и до ночи проводя время за книгами, будучи знаком со всеми нашими литераторами блестящего периода русской словесности 1820—1850 гг., Цветаев сделался живым каталогом и справочной энциклопедией не только по отделу изящной литературы и журналистики, но и по всем отраслям науки. Обладая удивительною памятью, он знал все, появившееся в России со времени Ломоносова до последней вновь вышедшей книжонки, и мог указать не только № и год журнала, в котором была напечатана какая-нибудь статья, но и страницу, а также критические о ней отзывы в других периодических изданиях. Не слишком-то общительного и довольно угрюмого Федора Фроловича знал весь читающий Петербург, а в особенности, и вполне справедливо. удивлялся ему литературный мир от Карамзина до Тургенева.

В библиотеке Цветаев оставался и тогда, когда она в исходе сороковых годов перешла к Крашенинникову, и, по-видимому, только в пятидесятых годах удалился от дел на покой.

Имя этого скромного труженика в сфере своей деятельности должно обратить на себя внимание будущего историка русской библиографии, теперь же оно забыто, как потому, что никто из более выдающихся русских писателей, пользовавшихся когда-то его указаниями, не обмолвился о нём ни словом, так и потому, что от него не осталось никаких печатных трудов: Смирдинская «Роспись», составление которой приписывают иногда Цветаеву, составлена Анастасевичем; об участии Цветаева в этом труде можно только догадываться. Скончался 3 ноября 1859 года.

Источники 
 
 

Библиотекари XIX века
Библиотекари Российской империи
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены